Stati Uniti d'America
 Whitesville – città della Contea di Daviess, Kentucky
 Whitesville – census-designated place della Contea di Accomack, Virginia
 Whitesville – città della Contea di Boone, Virginia Occidentale